L'édition 2018 du tournoi de tennis de Bucarest se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Anastasija Sevastova remporte l'épreuve en simple, Irina-Camelia Begu et Andreea Mitu celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Italienne Sara Errani, de l'Estonienne Kaia Kanepi, de la Roumaine Monica Niculescu, de la Kazakhe Yulia Putintseva et de l'Espagnole Carla Suárez Navarro. Elles sont respectivement remplacées par Ons Jabeur, Ysaline Bonaventure, Viktoriya Tomova, Jasmine Paolini et Vera Zvonareva.

Lauréates 
La Lettonne Anastasija Sevastova remporte son  titre de l'année 2018, en simple, à Bucarest en battant Petra Martić. C'est son  titre en simple de sa carrière.

En double, l'une des tenante du titre, Irina-Camelia Begu, remporte l'épreuve une  fois consécutive avec sa compatriote Andrea Mitu. Elles battent en finale Danka Kovinić et Maryna Zanevska. C'est leur  titre ensemble mais leur  et  titre respectif en double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bucarest
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Bucarest
Sport en Roumanie en 2018
Tennis en juillet 2018